Salaletto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Salaletto (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Salaletto (ö i Egentliga Finland), Åbo, 

Robotskapade Finlandförgreningar